FC Bohemians Prag, češki nogometni klub
 Bohemian F.C., irski nogometni klub iz Dublina